Майо́ров — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Майоров, Анатолий Владимирович (1925—2013) — советский и российский военный авиационный инженер.
 Майоров, Андрей Михайлович (1934—2020) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1997), сын Михаила Майорова.
 Майоров, Антуан Иванович (род. 1971) — советский и белорусский футболист. Позднее — судья и тренер.

Б

В 
 Майоров, Валентин Викторович (1940—2017) — советский и российский журналист, главный редактор газеты «Вечерний Петербург» (1988—1995).
 Майоров, Валерий Евгеньевич (1957—2011) — советский телевизионный журналист, актёр, режиссёр.
 Майоров, Василий Николаевич (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Майоров, Виталий Иванович (1961—1997) — литовский, ранее советский, шахматист, международный мастер (1987).
 
 Майоров, Владислав Николаевич (род. 1976) — российский футболист.

Г—Е 
 Майоров, Геннадий Георгиевич (род. 1941) — российский философ, специалист в области истории философии.
 Майоров, Генрих Александрович (1936—2022) — советский артист балета, балетмейстер.

И—Л 
 Майоров, Игорь Евгеньевич (1946—1991) — советский художник-акварелист и чеканщик.
 Майоров, Илья Андреевич (1890—1941) — русский общественный и политический деятель, эсер.

М 
 Майоров, Максим Олегович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Майоров, Марк Вениаминович (род. 1947) — украинский акушер-гинеколог.

Н—О 
 
 Майоров, Олег Иванович (род. 1971) — российский шахматист.

П—Я 
 Майоров, Прокопий Васильевич (1899—1950) — заместитель председателя Совета Министров РСФСР.
 
 
 
 Майоров, Яков Павлович (1898—1937) — марийский журналист, писатель, переводчик и общественный деятель. Основоположник марийской драматургии.

